

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Helsingborg: 2010

Helsingborg: 2011, 2012

Nazionale 
 
Svezia 2015

Altri progetti

Collegamenti esterni